Merville – comune francese del dipartimento dell'Alta Garonna nella regione dell'Occitania
 Merville – comune francese del dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia